Санджив Арора (Sanjeev Arora; род. в январе 1968 г., Раджастан, Индия) — американский учёный-информатик индийского происхождения, специалист по теории сложности вычислений.
Член Национальной АН США (2018), доктор философии (1994), профессор Принстонского университета, с которым связана практически вся его карьера — он преподаёт там после получения докторской степени с 1994 года.

Биография 
Окончил MIT (бакалавр математики с информатикой, 1990).
В 1986—1988 гг. занимался в .
Степень доктора философии по информатике получил в 1994 году в Калифорнийском университете в Беркли с дисс. «Probabilistic checking of proofs and the hardness of approximation problems» (под началом ). С того же 1994 года преподаёт в Принстонском университете: ассистент-профессор, с 1999 г. ассоциированный профессор, с 2003 г. полный профессор, с 2011 года именной профессор (Charles C. Fitzmorris Professor) информатики.
С 2017 г. также работает в Институте перспективных исследований.
В 2007 г. приглашённый профессор Института Вейцмана, в 2006-07 гг. приглашённый исследователь Microsoft, в 2001-02 гг. приглашённый ассоциированный профессор в Беркли.
Член Американской академии искусств и наук (2015), фелло Ассоциации вычислительной техники (2009).
Автор учебника «Computational Complexity: A Modern Approach».

Награды и отличия 
 Премия Гёделя (2001, 2010)
 Best paper award, IEEE Foundations of Computer Science (2010)
  (2011)
 Премия Фалкерсона (2012)
  investigator (2012)
  (2018)

Примечания

Ссылки 
 https://www.cs.princeton.edu/~arora/ & Bio
 https://www.cs.princeton.edu/people/profile/arora
 Diving into the Mysteries of Deep Learning (August 3, 2018)

Учёные в области информатики США
Члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
Профессора Принстонского университета
Доктора философии по информатике
Действительные члены Ассоциации вычислительной техники
Simons Investigator
Авторы учебников
Лауреаты премии Гёделя
Удостоенные ACM Prize in Computing
Иммигрировавшие в США из Индии
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Выпускники Массачусетского технологического института
Лауреаты премии Фалкерсона